Kochplatte
 ist eine andere Bezeichnung für Kochfeld
 ein Stilmittel der Bühnentechnik, siehe Koch-Platte